Риси ():

Фамилия 
 Риси, Франциско (1614—1685) — испанский живописец.
 Риси, Хорхе (род. 1940) — уругвайский скрипач и дирижёр.
 Риси де Гевара, Хуан Андрес (1600—1681) — испанский живописец.

См. также 
 Ризи
 РИСИ